La saison 1987-1988 est la neuvième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Petes de Peterborough remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale le Thunder de Niagara Falls.

Saison régulière 
Avant le début de la saison régulière, les Steelhawks de Hamilton sont transférés vers Niagara Falls et sont renommés le Thunder de Niagara Falls. les Canadians de Kingston sont pour leur part renommés en Raiders de Kingston.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1988
Hockey sur glace en 1989
Saison de la LHO